Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Paolo Bertolucci che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-3, 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)

 Manuel Orantes (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1977